Ostře sledované vlaky steht für:

 Ostře sledované vlaky (Hrabal), literarisches Werk von Bohumil Hrabal
 Liebe nach Fahrplan, Film von Jiří Menzel (1966), Verfilmung des gleichnamigen literarischen Werkes von Bohumil Hrabal